Елизабета Арпад (1236 - 24. октобар 1271) је била угарска принцеза и војвоткиња Баварске, супруга Хенрија XIII.

Биографија
Елизабета је припадала угарској владајућој династији Арпада. Била је ћерка угарског краља Беле IV (1235-1270) и Марије Ласкарине. Име је добила по својој тетки Елизабети, коју је папа Гргур IX прогласио светитељком 1235. године, неколико месеци пре рођења принцезе Елизабете. Током монголске инвазије на Угарску, Бела се са породицом склонио у замак у Трогиру. Око 1250. године родитељи су Елизабету удали за баварског принца Хенрија XIII. Хенри је, након очеве смрти, наследио баварски престо, те је Елизабета постала војвоткиња. Остатак живота Елизабета је провела у Баварској. Умрла је 24. октобра 1271. године у Ландсхуту.

Потомство
Елизабета и Хенри су имали десеторо деце:
 Агнеса од Вителсбаха (јануар 1254. - 20. октобар 1315) - придружила се цистерцитском реду и постала монахиња.
 Агнеса од Вителсбаха (17. јул 1255. - 10. мај 1260) - добила име по старијој сестри.
 Агнеса од Вителсбаха (29. октобар 1256. - 16. новембар 1260) - добила име по својим старијим сестрама.
 Елизабета од Вителсбаха (23. април 1258. - 8. август 1314) - придружила се цистерцитском реду и постала монахиња.
 Ото III, војвода од Баварске (11. фебруар 1261. - 9. новембар 1312)
 Хенри од Вителсбаха (23. фебруар 1262. - 16. септембар 1280) 
 Софија од Вителсбаха (око 1264. - 4. фебруар 1282) - удата за Попа VIII од Хенеберга.
 Катарина од Вителсбаха (9. јун 1267. - 9. јануар 1310) - удата за Фридриха Туту од Мејзена. 
 Луј III, војвода Баварски (9. октобар 1269. - 9. октобар 1296)
 Стефан I, војвода Баварски (14. март 1271. - 10. децембар 1310)

Породично стабло

Спољашње везе
 Árpád-ház
 A Pallas nagy lexikona

Рођени 1236.
Умрли 1271.
Арпадовци
Династија Вителсбах